Милерсвил има више значења:
 Милерсвил (Пенсилванија)
 Милерсвил (Тенеси)